AČK může být:

Anarchistický černý kříž
Asociace českých kameramanů